Санта Хуанита има више значења:

 Санта Хуанита (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хуанита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хуанита (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Хуанита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику